Pentjak silat je indonezijska borilačka vještina.

Borilačke vještine i športovi
Šport u Indoneziji